Gafanha peut désigner :
au Portugal :
Gafanha da Boa Hora, paroisse civile de la municipalité de Vagos, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
Gafanha da Encarnação, paroisse civile de la municipalité d'Ílhavo, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
Gafanha da Nazaré, paroisse civile de la municipalité d'Ílhavo, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
Gafanha do Carmo, paroisse civile de la municipalité d'Ílhavo, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
le « château de Gafanha », nom alternatif du fort de Barra de Aveiro (encore appelé « fort Pompalino » ou « Forte Novo »), château situé dans la paroisse de Gafanha da Nazaré ci-dessus.